

Література 
Кузина Бетта — соціально-психологічний роман французького письменника Оноре де Бальзака, написаний у 1846 році.

Фільми 
  —  — французький фільм режисера , випущений у 1927 році, за мотивами однойменного оповідання, взятого зі збірки «Бідні родичі» Оноре де Бальзака.
  —  — французький телефільм режисера , випущений у 1964 році.
  —  — британський мінісеріал на п'ять частин, тривалістю 50 хвилин кожна, режисера , який транслювався з 7 серпня по 4 вересня 1971 року на BBC One.
  — Кузина Бетта — британсько-американський комедійно-драматичний фільм  року режисера .